Община Стафорд () е една от деветте административни единици в област (графство) Стафордшър, регион Уест Мидландс. Населението на общината към 2008 година е 124 700 жители разпределени в множество селища на територия от 598.17 квадратни километра. Главен град на общината е едноименния Стафорд.

География 
Община Стафорд е разположена в централната западна част на графството, по границата с област Шропшър.

Градове на територията на общината:

Демография 
Разпределение на населението по религиозна принадлежност към 2001 година:

Източници

Външни препратки 
 Официална страница

Стафордшър
Общини в Англия